Copper City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Copper City (Alaska)
 Copper City (Kalifornien)
 Copper City (Michigan)
 Copper City (Montana)